Автор — многозначный термин:

 Автор — физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение
 Author — чешская компания, производящая велосипеды

См. также 
 Автор-исполнитель
 Автора! Автора!
 Авторское право
 Авторский надзор